Ми́триль, ми́трил, ми́фриль, ми́фрил (, от mith — серый, дымка и ril — блеск, «серебристое сияние»; также «истинное серебро», «Лунное серебро», «морийское серебро», «серебряная сталь») — вымышленный благородный металл, впервые упомянутый в легендариуме Толкина и присутствующий в ряде фэнтезийных вселенных. Митриль — лёгкий и прочный (по «Хоббиту» — прочнее железа в четыре раза, притом намного легче его) материал, обладающий высокой ковкостью и серебряным, годами не тускнеющим блеском, однако требующий очень высоких температур для обработки, а из полного отсутствия упоминаний об оружии из Митрила в легендариуме Толкина можно предположить, что его твёрдость была невелика; эти свойства вымышленного металла роднят его с титаном (и его сплавами). Название Митрилу было дано Келебримбором, знаменитым эльфийским кузнецом, который прибыл в Эрегион, привлечённый слухами об удивительном металле, обнаруженном в Мории.

Согласно Приложению E к "Властелину Колец" Толкина, на Синдарине сочетание th читается как звук [θ], а на русский язык традиционно переводится звуком [т] - Моргот, Трандуиль и т. д. L в конце слова после "e" и "i" подвергается палатализации (смягчению), поэтому корректная форма данного слова - "Митриль".

Основные упоминания 
В трилогии «Властелин колец» указывается, что Митриль добывался гномами из недр земли (главным образом, в Мории) и требовал для обработки очень высоких температур. У Фродо Бэггинса была Митриловая кольчуга, подаренная его дядей, Бильбо Бэггинсом, в свою очередь подаренная Бильбо Торином Дубощитом, которая весила как обычная холщовая рубашка, но при этом смогла защитить своего хозяина от прямого удара копьём, нанесённого ему командиром орков (в фильме — пещерным троллем) во время столкновения отряда Братства Кольца с орками в Кхазад-Думе. 

В цикле «Колдовской мир» Андрэ Нортон Митриль добывали преимущественно в Пустыне. Происхождение металла приписывалось ушедшей оттуда Древней расе («Кузнец видений»).

Именно из Митрила было выковано одно из трёх эльфийских Колец Власти, кольцо Галадриэль, Нэнья, обруч с Элендильмиром, Звездой Элендила, шлемы Стражей Минас Тирита, а также созданные гномами Агларонда новые врата Минас Тирита.

Митрилом и золотом Арвен Ундомиэль вышила корону на знамени предназначенном для Арагорна Элессара.

Другие упоминания 
Митриль встречается или упоминается в различных художественных произведениях и играх, таких как : Аллоды, Проклятые земли, Aion, Arcanum, Arx Fatalis, Bravely Default, Chat Wars, Chrono Cross, Dark Age of Camelot, In Another World With My Smartphone, Diablo II, Digimon Adventure, Dota 2, Dungeons & Dragons, Dungeons of Daggorath, Elsword, EverQuest, Final Fantasy, Guild Wars 2, Hexen II, Kingdom Hearts, Lineage II, NetHack, Patapon, R2 Online, Record of Lodoss War, RuneScape, Shining Force II, Terraria, The Elder Scrolls, The Sims Medieval, Ultima Online, Warcraft, World of Warcraft, Xenoblade Chronicles, World of Vilous,  Zenonia 3, Overlord (ранобэ),  Hustle Castle и других.
Название "Митриль" также носит организация из аниме и манги  Стальная тревога.

См. также 
 Орихалк

Примечания 

Средиземье
Вымышленные металлы